Со́чинский дендра́рий — уникальное собрание субтропической флоры и фауны, памятник садово-паркового искусства в Хостинском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Парк «Дендрарий» является структурным подразделением ФГБУ «Сочинский национальный парк».

История 

В 1889 году издатель «Петербургской газеты», коллекционер, драматург С. Н. Худеков приобрёл в Сочи 50 десятин земли на склоне Лысой горы. Там в 1899 году была построена его вилла «Надежда», названная в честь жены Надежды Алексеевны. На 15 га заложен парк, а рядом — сливовый и персиковый сад. Растения для парка закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа (часть из них, например, была привезена из питомника принца Ольденбургского в Гаграх). Большой знаток экзотических растений С. Н. Худеков высадил в парке около 400 видов деревьев и кустарников, он же к 1892 году осуществил планировку парка вместе со своим другом садовником К. А. Лангау. Парк строился по типу франко-итальянских террасных парков конца XIX века и постоянно пополнялся новыми растениями. К 1917 году в нём произрастало их уже более 550 видов. Парк украсили скульптуры и вазы, заказанные во Франции и отлитые из чугуна мастерами франко-итальянской компании А. Дюреном и П. Капелларо.

В 1922 году парк национализировали. В 1944 году дендрарий передали Сочинской научно-исследовательской лесной опытной станции (преобразованной впоследствии в НИИ Горлесэкол). 7 июня 1977 года с Курортного проспекта на самую высокую точку парка была пущена канатная дорога длиной 897 метров. Архитектор сооружения — Г. С. Сечинашвили, главный инженер проектов канатных дорог института «Грузгипрошахт» — В. М. Лежава.

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 27 от 09.02.2012 г., в целях оптимизации структуры, состава и размещения федеральных бюджетных подразделений, Сочинский Дендрарий вошёл в состав Сочинского национального парка в качестве структурного подразделения.

В 2012 году в Верхнем парке открыт макет плиточного дольмена.

Современное состояние 
В настоящее время площадь парка составляет 46,4 гектаров. В нём произрастает более 1800 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород. Имеет большую коллекцию сосен — 74 вида в количестве 1890 экземпляров, крупнейшие в России коллекции дубов — 66 видов и пальм — 54 вида, кипарисов, множество редких субтропических растений.

Парк состоит из двух частей: верхней и нижней. В нижней части построен аквариум, в котором представлены обитатели Красного моря, имеется и пруд.

В парке созданы отдельные уголки, где компактно растут коллекции растений Кавказа, Японии, Китая, Австралии, Средиземноморья, Северной и Южной Америки.

Парк — важная экспериментальная база института. В нём прошли испытания редкие в лесоводческом и декоративном отношениях экзоты, которые составляют сейчас коллекции ботанических садов Прикарпатья, Средней Азии, Румынии, Чехии и многих других стран. В год из Дендрария отправляется более 1000 образцов семян редких растений различным учреждениям мира. Из питомников экзоты передаются и для озеленения Сочи.

В вилле «Надежда», отреставрированной в 2014 году, развёрнута постоянная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Сергея Худекова, а также истории русского балета.

Галерея

Директора 
 Штейп, Владимир Владимирович — первый.

Интересные факты 
, а также фильм «Чебурашка».

Адрес и сайт 
 354002 Россия, г. Сочи, просп. Курортный, 74
 Официальный сайт: Парка дендрарий в Сочи

Примечания

Литература 
 
 Глоба-Михайленко Д. А., Коркешко А. Л. Сочинский Дендрарий. — М., 1962.
 Солтани, Г. А.; Анненкова, И. В.; Орлова, Г. Л. и др. Коллекционные растения сочинского «Дендрария». Аннотированный каталог. — Сочи: ФГБУ Сочин. нац. парк, 2016. — 171 с.

Сочинский национальный парк
Сады и парки Сочи
Памятники природы Краснодарского края
Сочи
Дендропарки России
Канатные дороги России